Wimbledon-mesterskaberne 1971 var den 85. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den fjerde udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 21. juni – 3. juli 1971.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1971 androg £ 37.790, hvilket var et fald på ca. 9 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem senior- og to juniormesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1971  
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1971

Noter 

1971
Sport i 1971